A Fed Cup de  1982 foi a 20º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com os Estados Unidos ganhando na final da Alemanha Ocidental.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1982 no tênis